Ella and Louis () — восьмой студийный альбом джазового трубача Луи Армстронга и певицы Эллы Фицджеральд.

Одиннадцать баллад, включённых в альбом, для Луи и Эллы выбрал продюсер Норман Гранц. В записи альбома принял участие квартет Оскара Питерсона. В дальнейшем Элла и Луи записали ещё два совместных альбома — Ella and Louis Again и Porgy and Bess. Все три альбома были включены в один — The Complete Ella Fitzgerald & Louis Armstrong on Verve в 1997 году.

В джазовой энциклопедии The Penguin Guide to Jazz альбом был оценён 4 звёздами. Согласно данным Verve Records, этот альбом одним из первых был издан на Super Audio CD.

Список композиций

Участники записи 
 Луи Армстронг — вокал, труба.
 Элла Фицджеральд — вокал.
 Рэй Браун — контрабас.
 Херб Эллис — гитара.
 Оскар Питерсон — фортепиано.
 Бадди Рич — ударные.

Примечания 

Альбомы Луи Армстронга
Альбомы Эллы Фицджеральд
Альбомы, выпущенные на SACD
Альбомы Verve Records
Альбомы, записанные на Capitol Studios